Педесет пето фудбалско првенство у Мађарској је одиграно у сезони 1957/58. године.

Преглед 
Такмичило се укупно четрнаест клубова, МТК је освојио првенство, што му је била осамнаеста титула шампиона Мађарске. МТК је освојио титулу испред ФК Хонведа и ФК Ференцвароша.

Финална табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извор 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Референце

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1957/58.